Појам Болеслав II може да се односи на:
 Болеслав II Смели,
 Болеслав II Пшемисл,